Los ángeles est originellement un terme espagnol signifiant « les anges ». Los Ángeles et Los Angeles sont principalement employés comme toponyme.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie,  est une météorite martienne de composition basaltique, trouvée vers 1980 dans le désert des Mojaves.
 En science des matériaux, l'essai Los Angeles est un essai de résistance à la fragmentation des gravillons.

Culture et société

Cinéma 
 Los Ángeles est un film germano-mexicain de Damian John Harper sorti en 2014.
Los ángeles est un film sorti en 1990.

Marine 
 La classe Los Angeles est une classe de sous-marins d'attaque américains.

Musique 
  est un groupe espagnol des années 1960.
 Los ángeles est le premier album de la chanteuse Rosalía.
  Los Ángeles est un morceau du premier album  solo de Frank Black.
  est un groupe de musique mexicain de Cumbia.
 Los Ángeles Negros est un groupe musical chilien.

Presse 
 Los Angeles est un magazine mensuel américain spécialisé dans les événements locaux.

Anthroponyme 
 Victoria de los Ángeles (1923-2005) est une cantatrice espagnole.

Toponyme 
Parmi les lieux nommés Los Angeles ou Los Ángeles, le plus connu est la ville américaine de Los Angeles, en Californie.

Argentine 
 Los Ángeles, localité de Chacabuco, province de Buenos Aires ;
 Los Ángeles, localité du département de Capayán, province de Catamarca ;
 Balneario Los Ángeles, localité de Necochea, province de Buenos Aires ;

Chili 
 Los Ángeles, localité située dans la VIII Región del Biobío ;
 Los Ángeles, localité de l'île de Quehui ;

Équateur 
 Los Ángeles, une localité située dans la province de Los Ríos ;

Espagne 
 Los Ángeles, un barrio du district de Villaverde de Madrid ;
 Los Ángeles, un barrio de la ville d'Alicante ;
 Los Ángeles, Jimena de la Frontera, province de Cadix ;
 Los Ángeles de San Rafael, un barrio de la municipalité d'El Espinar, province de Ségovie ;
 Cerro de Los Ángeles, à Getafe, province de Madrid ;
 Torrecilla de los Ángeles, une localité située dans la province de Cáceres ;
 Los Ángeles, un sanctuaire de la ville de Gérone ;

États-Unis

Californie 
 la plus grande ville de Californie : Los Angeles ou le grand Los Angeles ;
 le comté de Los Angeles ;
 le fleuve Los Angeles ;
 le bassin de Los Angeles ;
 le port de Los Angeles ;
 l'aéroport international de Los Angeles ;

Porto Rico 
 Ángeles, une localité de la municipalité d'Utuado ;

Texas 
 , une commune située dans le comté de La Salle ;
 Los Angeles, census-designated place située dans le comté de Willacy.

Guinée équatoriale 
 Los Ángeles, un quartier de la ville de Malabo ;

Mexique 
 , Bahía de los Ángeles ;

Nicaragua 
 , une municipalité ;

Panama 
 Los Ángeles, une localité située dans la province de Los Santos ;
 Los Ángeles, une localité située dans la province de Chiriquí ;

Références 

Angeles
Homonymie de localités aux États-Unis